Rame Head kan syfta på följande platser:

Australien 

 Rame Head (udde i Australien, Victoria),

Storbritannien 

 Rame Head (udde), England, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar